Rev eller REV kan syfta på:

 Rev – struktur under vattenytan
 Korallrev – stora kalkstrukturer som bildas av koralldjurens skelett på havets botten
 Sandrev – en rev av sand och/eller grus
 Konstgjorda rev – en struktur av hårt material som människor har placerat på botten av ett hav, en sjö eller i ett vattendrag för att skapa ett rev
 Rev (längdmått) – ett decimalt längdmått
 Rev (musikalbum) – musikalbum av det amerikanska bandet Ten Foot Pole.
 två olika fiskeredskap
 Metrev – ett fiskeredskap
 Långrev – ett fiskeredskap som består av en lina vid vilken (ofta levande) betesfiskar är fästade vid krokar
 ta in ett rev – minska segelytan, se revning
REV Ocean – norskt forskningsfartyg och yacht
 REV – en ideell opolitisk samarbetsorganisation för enskilda väghållare i Sverige, se Riksförbundet Enskilda Vägar

Personer
Hans Rev (ca. 1489-1545), norsk biskop.
Martin Rev (1947–), amerikansk musiker.

Geografi

Azerbajdzjan 

 Rev (ort i Azerbajdzjan), Chodzjaly,

Se även
 Revet
 Sandbank